Tyttösaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tyttösaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,41, long 28,92), 
 Tyttösaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,78, long 27,45), 
 Tyttösaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Tyttösaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,77, long 29,43), 
 Tyttösaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,91, long 29,34), 

Robotskapade Finlandförgreningar